Со́болево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Соболево — деревня в Витебском районе Витебской области.

Польша 
 Соболево — деревня в Белостокском повяте Подляшского воеводства.

Россия 
 Соболево — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Соболево — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Соболево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Соболево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Соболево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Соболево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Соболево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Соболево — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Соболево — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Соболево — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Соболево — село в Соболевском районе Камчатского края.
 Соболево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Соболево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Соболево — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Соболево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Соболево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Соболево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Соболево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Соболево — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Соболево — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Соболево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Соболево — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Соболево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Соболево — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Соболево — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Соболево — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Соболево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Соболево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Соболево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Соболево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Соболево — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Соболево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Соболево — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Соболево — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

См. также 
 Иваново-Соболево